

Osoby 
 Salvador Dalí (1904-1989) – hiszpański malarz surrealista
 Dali – w mitologii gruzińskiej bogini przyrody, zwierząt i łowów

Miejscowości 
 Dali – miasto w Chinach, w prowincji Junnan
 Dali – miasto w Chinach, w prowincji Guangdong
 Dali – miasto na Cyprze

Jednostki administracyjne 
 Dali – prefektura autonomiczna w Chinach, w prowincji Junnan
 Dali – powiat w Chinach, w prowincji Shaanxi, w prefekturze miejskiej Weinan

Inne 
 Dali – państwo historyczne na terytorium dzis. Junnanu, istniejące od X do XIII wieku
 Dali – białoruska grupa muzyczna
 DALI () – system sterowania oświetleniem
 DALI () – duńska firma działająca w branży audio